Seno ou Séno peuvent désigner :

Burkina Faso 
 Séno, l'un des provinces du Burkina Faso
 Séno-Bani, la localité située dans le département de Djibo
 Séno-Tépadjé, la localité située dans le département de Djibo
 Séno-Tiondi, la localité située dans le département de Seytenga

Espagne 
 Seno, la commune située dans la province de Teruel de la communauté autonome d'Aragon

Homonymie de toponyme